Organized Noize é um grupo de hip hop americano com sede em Atlanta, Georgia composto por Rico Wade, Ray Murray e Sleepy Brown.

Entre os parceiros com quem trabalharam incluem Outkast, TLC, Goodie Mob,Nappy Roots, Xscape entres outros.

Bandas dos Estados Unidos
Bandas formadas em 1992
Grupos de hip hop
Naturais de Atlanta
Bandas da Geórgia (Estados Unidos)